Гранша́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Граншан — в департаменте Арденны.
 Граншан — в департаменте Верхняя Марна.
 Граншан — в департаменте Ивелин.
 Граншан — в департаменте Йонна.
 Граншан — в департаменте Сарта.

См. также 
 Граншан-ле-Шато